Симогё ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 80 110 человек, плотность населения — 11 750 чел / км ².

Название 
Название происходит от местности Симогё, располагавшейся в южной части средневекового Киото.

История 
 10 апреля 1879 — образован административный район Симогё префектуры Киото.
 1 апреля 1889 — образован город Киото путём объединения административных районов Камигё и Симогё. Административные районы превращены в городские.
 1 апреля 1929 — выделены городские районы Сакё, Накагё и Хигасияма из состава Камигё и Симогё.
 1 сентября 1955 — выделен район Минами из состава Симогё.

Достопримечательности 
 Ниси Хонган-дзи
 Хигаси Хонган-дзи
 Киотский вокзал
 бывший квартал гейш и проституток Симабара

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района

Районы Киото